Voici la liste des planètes mineures numérotées de 434001 à 435000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 434001 à 435000

434001-434100

434101-434200

434201-434300

434301-434400

434401-434500

434501-434600

434601-434700

434701-434800

434801-434900

434901-435000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000